Esistono più comuni francesi con questo nome

Lissac – Ariège
Lissac – Alta Loira